«О, Серафина!» () — итальянский фильм режиссёра Альберто Латтуада в оригинале на итальянском языке, вышедший в прокат в 1976 году. В главных ролях — Ренато Поццетто и Далила Ди Ладзаро. Сценарий фильма написан по роману Джузеппе Берто «О, Серафина! История об экологии, сумасшествии и любви» (1973).

Сюжет 
Аугусто Валле, состоятельный бизнесмен-эколог. Он следит за тем, чтобы производство на принадлежащем ему заводе не наносило ущерба окружающей среде. Аугусто соблазняет молодая и честолюбивая сотрудница Пальмира Радичи. Она выходит за него замуж и рожает ему сына. Используя связи, Пальмира заключает Аугусто в психиатрическую лечебницу, чтобы самостоятельно управлять его заводом. Она не разделяет бережного отношения мужа к природе и проводит на заводе индустриализацию. В психиатрической лечебнице Аугусто знакомится с Серафиной Витали, красавицей без комплексов, которая, как и он, любит природу и ненавидит тех, кто её уничтожает. Они влюбляются друг в друга. Аугусто передаёт право на владение заводом жене, и, вместе с Серафиной и сыном, селится на острове с нетронутой природой.

В ролях

Ссылки 
 Oh, Serafina! (1976)  на сайте «Archivio del Cinema Italiano» 

Фильмы Альберто Латтуады
Фильмы Италии 1976 года